

Музыка 
 «Господин президент» — песня Игоря Талькова в жанре авторской песни с элементами социально-политического протеста после Августовского путча (1991).
 «Господин Президент» — песня группы «Чай вдвоём» из альбома «Белое платье» (2012)
 Mr. President () — музыкальный коллектив из Германии (1991—2008), выступавший в жанре евродэнс.

Да, господин Президент! 
 «Да, господин Президент!» — книга об Аппарате Правительства Российской Федерации, изданная под псевдонимом Юрия Павлова (2005).
 «Да, господин президент!» — скетч-шоу с пародиями на президента РФ В. В. Путина с участием пародиста Дмитрия Грачёва (2013).

См. также 
 Да, господин министр